Merkur – catena di supermercati del REWE Group
Merkur – treno Trans Europ Express
Merkur – fabbrica di modellini di treni e veicoli in scala
Dornier Merkur – aereo
 Interhotel Merkur, era un hotel in Lipsia, oggi Westin Lipsia

Altri progetti